Иоанн Дука (, Iōannēs Doukas) — имя нескольких представителей византийских династий Дук, Комнинов, Ангелов и их потомков:

Правители 
 Иоанн I Дука (ок. 1240 — 1289) — правитель Фессалии c 1268 года.
 Иоанн II Дука (? — 1318) — правитель Фессалии c 1303 года, внук Иоанна I.
 Иоанн III Дука Ватац (ок. 1192 — 1254) — никейский император с 1221 года.

Сановники 
 Иоанн Дука (ок. 1025 — 1088) — младший брат византийского императора Константина X Дуки.
 Иоанн Дука (1064 — не позднее 1136) — великий дука, выдающийся военачальник Византийской империи во время правления Алексея I Комнина.
 Иоанн Дука (ок. 1126 — ок. 1200) — внук византийского императора Алексея I Комнина, дядя Исаака II Ангела, которому он помог взойти на престолю